

Засади — село в гміні Сведзебня Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Засади — село в гміні Ґрудек Білостоцького повіту Підляського воєводства